Het Embassy World Snooker Championship 1984 vond plaats van 21 april tot en met 7 mei 1984 in het Crucible Theatre in Sheffield, Engeland. Steve Davis won zijn tweede wereldtitel op rij en zijn derde in totaal.

Prijzenpot 
 Winnaar: £ 44.000,-
 Finalist: £ 22.000,-
 Halvefinalist: £ 12.700,-
 Kwartfinalist: £ 6.600,-
 Laatste 16: £ 4.350,-
 Laatste 32: £ 2.200,-
 Hoogste break: £ 4.000,-
 Maximumbreak: £ 15.000,-

Hoofdtoernooi

Finale
Jimmy White stond in de finale tegen Steve Davis na de eerste dag met 12-4 in frames achter. Op dag 2 won hij zeven van de eerste acht frames, waarmee hij het gat terugbracht tot 13-11. Davis bouwde daarop zijn voorsprong opnieuw uit tot 16-12, waarop White weer aansloot tot 16-15. Na 17-15 en 17-16 haalde Davis de partij definitief binnen: 18-16.

Century breaks
 138 - Rex Williams
 119, 100 - Jimmy White
 115, 101 - Kirk Stevens
 109 - Ray Reardon
 102 - Dennis Taylor
 100 - Steve Davis

Opvallendheden
Verliezend finalist Jimmy White speelde zijn eerste WK-finale en behaalde later ook die van het WK 1990, WK 1991, WK 1992, WK 1993 en WK 1994. Ook die verloor hij allemaal (vier keer van Stephen Hendry en in 1991 van John Parrott).
De spelers maakten tijdens het World Snooker Championship 1984 samen acht century breaks (100+ punten in één beurt). Dat was het laagste aantal sinds dat op het WK 1978.
 Joe Johnson, John Parrott, Neal Foulds en Warren King maakten tijdens het World Snooker Championship 1984 hun WK-debuut.
Achtvoudig wereldkampioen 'oude stijl' Fred Davis nam tijdens het World Snooker Championship 1984 voor het laatst deel aan een WK snooker. Met een leeftijd van 70 jaar en 253 dagen werd hij daarmee de oudste WK-deelnemer ooit.

1984
Sport in 1984